Bupleurum savignonii är en flockblommig växtart som beskrevs av De Not. Bupleurum savignonii ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
savignonii